Martin Weiss est un nom de personne notamment porté par : 
 Martin Weiss (1903-1984), officier nazi ; 
 Martin Gottfried Weiss (1905-1946), officier nazi ; 
  (1961-), musicien allemand ;
  (1962-), diplomate autrichien ;
 Martin Weiss (né en 1991), coureur cycliste autrichien.